Тридесет и шестото народно събрание (XXXVI НС) е първото обикновено Народно събрание на България, съставено след падането на социалистическия режим през 1989 г. Събранието работи от 4 ноември 1991 до 17 октомври 1994. Преди него (1990 – 1991 г.) се провежда VII велико народно събрание, което създава Конституцията на Република България. XXXVI НС, както и следващите го, се състои от 240 народни представители.

Първото му заседание е на 4 ноември и е открито от най-възрастния депутат - Владимир Абаджиев от СДС (на 72 години).

Състав 
Съставът му е определен на парламентарните избори от октомври 1991 г. Разпределение на мандатите по избирателни окръзи:

Политически сили 
В XXXVI НС влизат три политически сили:
 Съюз на демократичните сили (1 903 567 гласа, 110 депутати)
 Парламентарен съюз за социална демокрация (Българска социалистическа партия, БЛП, ОПТ, ПХЖД, ХРП, НЛП „Ст. Стамболов“, СМС, ФБСМ, СДПД „ЕРА-3“) (1 836 050 гласа, 106 депутати)
 Движение за права и свободи (418 168 гласа, 24 депутати).

Парламентарно ръководство

Народни представители в XXXVI народно събрание с установена принадлежност към структурите на ДС 
 Ахмед Доган
 Осман Октай
 Петър Башикаров

Законодателство 

Събранието приема следните закони:
 Закон за банките и кредитното дело
 Закон „Панев“

Източници

Външни препратки 
 Стенограми от пленарни заседания на XXXVI народно събрание